La route nationale 105 peut désigner à la fois :

 Route nationale 105 en France métropolitaine
 Route nationale 105 en Slovénie

Voir aussi